Amphisbaena palirostrata är en ödleart som beskrevs av  Mary Cynthia Dickerson 1916. Amphisbaena palirostrata ingår i släktet Amphisbaena och familjen Amphisbaenidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Fjällbärande kräldjur
palirostrata